Mistrzostwa Europejskie 2018 – pierwsza edycja multidyscyplinarnych Mistrzostw Europejskich. Rozgrywane były w dniach 2–12 sierpnia 2018 w Glasgow (Edynburg – skoki do wody, Gleneagles – golf) oraz Berlinie.

Miejsca 
Większość wydarzeń miało miejsce w Glasgow:

 Tollcross International Swimming Centre – pływanie
 Loch Lomond – pływanie na otwartym akwenie
 Scotstoun Sports Campus – pływanie synchroniczne
 Sir Chris Hoy Velodrome – kolarstwo torowe
 ulice Glasgow, East Dunbartonshire i Stirling – kolarstwo szosowe
 Cathkin Braes  – kolarstwo górskie
 Glasgow BMX Centre (Knightswood) – BMX
 Strathclyde Country Park – wioślarstwo i triathlon
 SSE Hydro – gimnastyka sportowa

Dwa mistrzostwa odbyły się poza Glasgow:

 Royal Commonwealth Pool, Edynburg – skoki do wody
 PGA Centenary Course, Gleneagles – golf

Zaś Mistrzostwa Lekkoatletyczne odbyły się w Berlinie:

 Olympiastadion – lekkoatletyka

Kalendarz 
Źródło:

Klasyfikacja medalowa 
Źródło:

Przypisy 

Multidyscyplinarne zawody sportowe
2018 w sporcie